Sörbyn kan syfta på olika småorter:

Sörbyn, Bodens kommun
Sörbyn, Umeå kommun

Se även
Norrbyn